Il confine – film documentario del 2007 diretto da Stefano Mordini
 Il confine – album del 2012 dei Folkstone
 Il confine – miniserie televisiva del 2018
 Il confine – romanzo del 2019 di Don Winslow